Holsti ist der Familienname folgender Personen:

 Kalevi Holsti (* 1935), kanadischer Politikwissenschaftler; Sohn von Rudolf
 Ole Holsti (1933–2020), US-amerikanischer Politikwissenschaftler; Sohn von Rudolf
 Rudolf Holsti (1881–1945), finnischer Außenminister